Gerry Weber Open 2018 — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2018 году турнир прошёл с 18 по 24 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
В одиночном турнире приняло участие три теннисиста из топ-10. Первым номером посева в одиночном турнире стал действующий победитель и девятикратный чемпион турнира Роджер Федерер (№ 2 в мире на тот момент). Швейцарец смог уже в 12-й раз сыграть в финале турнира (с 2003 года лишь четыре розыгрыша прошли без участия Федерера в финале). В третий раз и 12 Федерер проиграл решающий матч местного турнира. Неожиданную победу над фаворитом смог одержать Борна Чорич из Хорватии, который впервые в карьере обыграл Федерера. В основной сетке сыграли два представителя России: Карен Хачанов и Михаил Южный. Только Хачанов преодолел первый раунд и в целом смог доиграть до четвертьфинала, где в трёх сетах проиграл № 4 посева Роберто Баутисте Агуту.

В парном разряде прошлогодние чемпионы Лукаш Кубот и Марсело Мело смогли защитить свой титул, выступая в качестве первых номеров посева. В финале они второй год подряд обыграли братьев Александра и Мишу Зверевых.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Борна Чорич обыграл  Роджера Федерера со счётом 7-6(6), 3-6, 6-2.
 Чорич выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Федерер сыграл 5-й одиночный финал в сезоне и 149-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Лукаш Кубот и  Марсело Мело обыграли  Александра Зверева и  Мишу Звереву со счётом 7-6(1), 6-4.
 Кубот выиграл 2-й парный титул в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мело выиграл 2-й парный титул в сезоне и 30-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Халле

 Мировой тур ATP 2018 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Германия
Теннис
Июнь 2018 года
2018